Marco Castillo  (Rio de Janeiro, 1963) é um instrumentista, produtor pandeirista e cantor de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Pandeiristas do estado do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)